Klimaatconferentie van Kopenhagen 2009
 Conferentie van het Biodiversiteitsverdrag (Montreal, 2022)

Wikipedia:Doorverwijspagina